U-Bahnhof Florastraße steht für:

 U-Bahnhof Florastraße (Essen), U-Bahnhof der Stadtbahn Essen
 U-Bahnhof Florastraße (Köln), U-Bahnhof der Stadtbahn Köln